Tuomikoski est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1888-1967), coureur marathonien finlandais
 (1884-1956), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois